Эйжен Ла́убе (; 25 мая 1880, Рига, Российская империя — 21 июля 1967, Портленд, США) — русский, латышский и американский архитектор, один из самых ярких представителей национального романтизма.

Биография 
Родился в Риге, в семье переехавшего из Смилтене мастера-гончара, занимавшегося мелкой торговлей. Отчим его матери был строительным подрядчиком с обширной практикой, и мальчик с ранних лет был знаком со строительством и чертежами. Имевшийся художественный талант развился и окреп в студенческие годы. После учёбы в Рижском реальном училище Петра I поступил на архитектурное отделение Рижского политехнического института, который окончил в 1906 году.

Год проработал помощником в архитектурном бюро Константина Пекшена. Ещё студентом в 1904 году побывал в Финляндии, ознакомился с местной архитектурой и завёл личные контакты с финскими архитекторами. С целью повышения квалификации много ездил по странам Европы, в 1909 году был в Швеции, Дании и Германии, затем в 1910 году в Германии и Франции. В дальнейшем был занят самостоятельной архитектурной практикой.

Одновременно преподавал в Рижском политехническом институте (1907—1917), Балтийской технической высшей школе (1918—1919), Латвийском университете (1919—1944). В 1920-х — 1930-х годах — почётный доктор архитектуры, профессор и декан архитектурного факультета ЛУ.

Архитектурно-проектное бюро, принадлежавшее Эйжену Лаубе, находилось в выстроенном по его проекту здании на улице Лачплеша 70а. Лаубе — автор 83 построенных в Риге многоэтажных каменных жилых и общественных зданий, а также большого числа других строений, всего около двухсот. Лаубе очень тщательно подходил к декоративной отделке. Он применял натуральные материалы — дерево, тёсаный камень; использовал при отделке фасада всю орнаментальную палитру, чрезвычайно популярную в символике модерна. Во многом благодаря Лаубе, центр Риги приобрёл оригинальный и узнаваемый вид.

Во времена Первой Латвийской Республики стал практически правительственным архитектором, любимцем Карлиса Улманиса. Его работы, по-прежнему профессионально безупречные, приобрели некоторую официальную окраску. По его эскизам был переделан актовый зал Латвийского университета, построена башня Трёх звёзд в Президентском дворце и оборудован интерьер Красного зала.

Опубликовал несколько десятков научных работ по архитектурным стилям и другим вопросам. Участник многочисленных комиссий и общественных организаций. С момента основания Национального строительного комитета (1936) был бессменным руководителем комиссии по архитектурным вопросам. Создатель первого на латышском языке специализированного журнала «Latvijas Architektūra» («Латвийская архитектура»), выходившего в 1938—1940 годах. Почётный член-корреспондент Британского Королевского Архитектурного института (1937). 

Один из подписантов Меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года.

В 1944 году эмигрировал в Германию, жил в Берлине, затем переехал в Пиннеберг, недалеко от Гамбурга (1947), был деканом Архитектурного факультета Балтийского университета. После, по приглашению сына, переехал в США (1950). До 1955 года работал в архитектурном бюро города Олимпия (штат Вашингтон). Затем его новым местом жительства стал Портленд (штат Орегон), где была написана программная книга «The Manifestation of Architecture» («Архитектурная манифестация»), подводившая итог многолетнего творчества.

Награды 
 Кавалер Ордена Трёх звёзд III (1929) и IV (1926) степени 
 Крест Признания II степени № 4 (16 ноября 1938)
 Рыцарь I класса шведского Ордена Васы 
 Лауреат Национальной премии () 1940 года

Основные работы 

 Банк Торгово-ремесленного общества взаимного кредита на улице Бривибас, 33.
 Доходный дом на улице Бривибас, 47.
 Доходный дом на улице Бривибас, 62.
 Доходный дом на улице Кришьяня Валдемара, 67.
 «Романовский базар» на улице Лачплеша, 70.
 Доходный дом на бульваре Кронвальда, 10 (в соавторстве с К. Пекшеном)
 Здание Рижского латышского общества на улице Меркеля, 13 (в соавторстве с Э. Поле)
 Гостиница в Кемери
 Реконструкция Рижского замка

Избранные публикации 
 Eižens Laube. Krāsu un formu loģika. — Rīga, 1921
 Eižens Laube. Raksti par arhitektūru. — Linkolna, 1960

Ссылки 
 Персональная фотовыставка Маргариты Фединой «Северный модерн. Коллекция диагоналей»
 Биография Э. Лаубе на сайте vietas.lv

Примечания

Литература 
 
 Крастиньш Я. А. Стиль модерн в архитектуре Риги. — Москва, Стройиздат, 1988.
 Jānis Krastiņš. Rīgas arhitektūras meistari. — SIA J.L.V. 2002 ISBN 9984-05-450-0
 Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis. Riga. The Complete Guide to Architecture. — Rīga, Projekts 2004

Архитекторы рижского модерна
Архитекторы модерна
Архитекторы Риги
Преподаватели Латвийского университета
Преподаватели Рижского политехнического института (Российская империя)
Ректоры Латвийского университета
Выпускники Рижского реального училища
Латыши в изгнании
Лауреаты Награды Отечества